Попо́ва — женская форма русской и болгарской фамилии , а также топоним.

 Носительницы фамилии

А 
 Попова, Августа Степановна (Капустина; 1863—1941) — томская художница.
 
 
 Попова, Ангелина Константиновна (род. 1998) — российская шашистка (русские и международные шашки).

Б 
 Попова, Бетина Вадимовна (род. 1996) — российская фигуристка.

В 
 
 Попова, Варвара Александровна (1899—1988) — советская актриса.
 
 Андрусенко (Попова), Вероника Андреевна (род. 1991) — российская пловчиха.

Г 
 Попова, Галина Михайловна (1932) — советская легкоатлетка.

Е 
 
 
 
 Попова, Зинаида Даниловна (1929—2017) — доктор наук, профессор.
 Попова, Зорница (1928—1994) — болгарский композитор.

И 
  — болгарская оперная певица.
 
 Попова, Ирена Ольгердовна (1912—2008) — советский агроном, Герой Социалистического Труда.

К 
 Попова, Катя (1924—1966) — болгарская оперная певица.
 Попова, Клавдия Фёдоровна — советская трактористка, Герой Социалистического Труда.

Л 
 Попова, Лариса Михайловна (род. 1957) — советская спортсменка (академическая гребля).
 
 
 Попова, Людмила Михайловна (1898—1972) — русская советская поэтесса.

М 
 Попова, Манана Валентиновна — действительный член РАХ
 Попова, Маргарита (род. 1956) — вице-президент Болгарии.
 Попова, Мариана (род. 1978) — болгарская певица.
 
 Попова, Марина Константиновна (Эдьиий Марыына; 1926—2014) — советская и российская певица.
 Попова, Марта (1891—1978) — болгарская актриса.

Н 
 
 
 Попова, Неля Анатольевна (род. 1964) — советская и российская актриса.

О

П 
 Попова, Полина Алексеевна (род. 1995) — российская фотомодель.

Р 
 Роза Попова (1879—1949) — болгарская актриса, режиссёр, театральный деятель.

С 
 Попова, Саина Ивановна (Сайыына Ивановна Попова; род. 1993) — российская шашистка.
 Попова, Светлана Георгиевна (род. 1966) — дирижёр Национального театра оперы и балета Республики Молдова.

Т

У 
 Попова, Ульяна Григорьевна (1911—1977) — советская колхозница, звеньевая, Герой Социалистического Труда.

Э 
 Попова, Эмма Анатольевна (Эмилия Бирман; 1928—2001) — актриса.

Ю 
 Попова, Юлия Владимировна (род. 1988) — российская гребчиха.

Двойные фамилии 
 Некрасова-Попова, Вера Александровна (1903—1977) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, учёный, доктор медицинских наук.
 Попова-Мутафова, Фани (1902—1977) — болгарская писательница. Топоним 
 Попова — деревня в Ольхонском районе Иркутской области России.
 Попова — посёлок во Владивостокском городском округе Приморского края России.
 Попова — прежнее название села Раздоловка в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.
 Попова — озеро в Костанайском районе Костанайской области.
 Остров Попова

 Другое 
 Попова — ударный кратер на Меркурии.

 Примечания